В одиночному розряді тенісного турніру Clarins Open 1987, який проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Сабрина Голеш здобула титул, у фіналі перемігши Сандру Вассерман 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Наталі Тозья (1-ше коло)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
 Аранча Санчес Вікаріо (1-ше коло)

 Мішелл Торрес (півфінал)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Беттіна Фулько (1-ше коло)
 Ізабель Демонжо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Clarins Open